Troller steht für:

 Ford Motor Company Brasil - Divisão Troller, brasilianischer Autohersteller

Troller ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Stefan Troller (* 1921), österreichischer Schriftsteller, Journalist und Dokumentarfilmer
 Josephine Troller (1908–2004), Schweizer Malerin
 Manuel Troller (* 1986), Schweizer Musiker